Hautnah bezeichnet:
 Hautnah (Theaterstück), Theaterstück von Patrick Marber
 Hautnah (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Mike Nichols (2004)
 Hautnah – Musikalbum von Udo Jürgens (1984)
 Hautnah – Tanztheaterstück von Felix Ruckert (1995)
 Hautnah – Die Methode Hill, britische Fernsehserie (2002–2008)
 Hautnah: Die Tierklinik, deutsche TV-Serie
 Skins – Hautnah, britische Fernsehserie